Franciaország
Nizas, település Gers megyében
Nizas, település Hérault megyében